Giriama peut désigner :
 le giriama, une langue du Kenya ;
 les Giriama, un peuple du Kenya.